Олександр Миколайович Щербаченко — український рятувальник, генерал-майор служби цивільного захисту, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2017 рік).

Військові звання 
 полковник служби цивільного захисту
 генерал-майор служби цивільного захисту (23 серпня 2017 року)

Зовнішні посилання 
 Указ Президента України №242/2017 «Про присвоєння спеціальних звань» 

Генерал-майори (Україна)